Vorbedingung steht für:

 Voraussetzung
 Vorbedingung (Informatik), ein Programmiersprachelement
 Vorbedingung(en) im Rahmen der vertragsbasierten Programmierung, siehe Design by contract #Vor- und Nachbedingungen

Siehe auch
 Bedingung
 Nachbedingung